Le  est la  du challenge Yves du Manoir et la compétition est remportée par le RC Narbonne qui remporte son sixième titre dans cette compétition, égalant le record de Lourdes.

Phase de qualification 
L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Toulouse (18 points) contre Montferrand (12), Narbonne (16) contre Brive (14), Bègles (16) contre Racing (12), Perpignan (14) contre Lourdes (13), Dax (14) contre Graulhet (13), Toulon (14) contre Romans (14), Tarbes (14) contre Grenoble (14) et Aurillac (14) contre Agen (14).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1984-1985
Rugby à XV en 1984
Rugby à XV en 1985
Sport en France en 1984
Sport en France en 1985